Trunk ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Trunk (* 1957), deutscher Rechtswissenschaftler
 Alfons Trunk (1892–1970), deutscher Landrat
 Dieter Trunk (* 1959), deutscher Fußballspieler
 Gustav Trunk (1871–1936), deutscher Politiker (Zentrum) und Staatspräsident von Baden
 Heribert Trunk (* 1961), oberfränkischer Logistikunternehmer und Lokalpolitiker
 Johann Jakob Trunk (1745–1816), deutscher Forstkameralist
 Markus Trunk (* 1961), deutscher Klassischer Archäologe
 Markus Trunk (Komponist) (* 1962), deutscher Komponist
 Melitta Trunk (* 1955), österreichische Politikerin (SPÖ)
 Peter Trunk (1936–1973), deutscher Bassist, Cellist, Komponist und Arrangeur
 Richard Trunk (1879–1968), deutscher Komponist

Siehe auch:
 Brauerei Trunk aus Vierzehnheiligen

 Trunk als Hauptentwicklungszweig einer Versionsverwaltung
 Trunk als anderer Begriff für Getränk
 Trunk als eng anliegende elastische Boxershorts
 Bündelung (Datenübertragung) (englisch trunking)